Stereotydeus är ett släkte av spindeldjur. Stereotydeus ingår i familjen Penthalodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Stereotydeus